Laue bezeichnet: 

Orte und Flüsse

 Laue, ein Ortsteil von Delitzsch im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Laue, Oberlaufname der Großen Laue in Kärnten   
 Laue (Mondkrater), ein Einschlagskrater auf dem Mond
 (10762) von Laue, ein Asteroid

Laue (Laué) ist Familienname folgender Personen: 

 Anna Laue (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Carl Ernst Laue (1790–1860), Hofmusiker und Instrumentenbauer in Neustrelitz
 Christian Friedrich Laué (1740/41–1813), Schweizer Textilfachmann
 Dieter Laue (* 1950), deutscher Maler
 Dietmar Laue (* 1940), deutscher Arzt und Politiker (CDU)
 Ernst Laue (* 1922), deutscher Heimatforscher
 Friedrich Wilhelm von Laue (1796–1862), preußischer Generalmajor, osmanischer Brigadegeneral
 Hans von Laue (1829–1913), preußischer Generalleutnant
 Heinrich Laue (1877–1963), deutscher Politiker (DHP, Niedersächsische Landespartei, FDP)
 Hermann Laue (1879–1954) siehe Hela Gewürzwerk Hermann Laue
 Josephin Laue (* 2001), deutsche Skispringerin 
 Karl Laue (1906–1968), deutscher Sportfunktionär
 Kurt Laue (* 1922), deutscher Fußballtorhüter
 Mara Laue (* 1958), deutsche Autorin
 Martin Laue (* 1984), deutscher Schauspieler
 Max von Laue (1879–1960), deutscher Physiker und Nobelpreisträger
 Oskar Laue (1866–1937), deutscher Generalmajor
 Otto Laue (1875–1933), deutscher Politiker
 Sigrid Strohschneider-Laue (* 1961), österreichische Prähistorikerin, Kunstkritikerin und Schriftstellerin
 Theodor Laue (1893–1953), deutscher Kaufmann und Politiker
 Theodore H. von Laue (1916–2000), US-amerikanischer Historiker deutscher Herkunft
 Thomas Laue (* 1971), Dramaturg
 Walter Laue (1905–1960), deutscher Kommunist, KZ-Häftling und Leiter einer Oberpostdirektion
 Wolfgang Laue (1929–1996), deutscher Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR
 Laue (Komponist) (Vorname unbekannt, bl. um 1760), Komponist des Spätbarock

Siehe auch:
 Laue-Verfahren, nach Max von Laue benanntes Verfahren in der Kristallstrukturanalyse
 Laue-Bedingung, nach Max von Laue benannte Bedingung für das Entstehen von Beugungsmustern
 Laue-Indizes zur Indizierung von Interferenzpunkten 
 Lau